Даниэле Верде (; 20 июня 1996, Неаполь, Италия) — итальянский футболист, вингер клуба «Специя».

Клубная карьера 
Воспитывался в скромных неаполитанских клубах. В 2010 году он перешёл в «Рому» и начал выступления за юношеские команды этого клуба. Зимой 2015 года Даниэле был переведён в первую команду и дебютировал за неё 17 января в матче против «Палермо», заменив на 75-й минуте Хуана Итурбе. В своём третьем матче в чемпионате страны Даниэле впервые отыграл матч целиком, а также стал соавтором обоих забитых его клубом голов.

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Ромы» 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Фрозиноне»
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Специя»